Nadine Laurent (sciatrice 1959), sciatrice paralpina francese.
Nadine Laurent (sciatrice 2003), fondista italiana nata nel 2003.